Hermann Welsch ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Hermann Welsch (Mediziner, 1842) (1842–1892), königlich-bayerischer Badearzt und Autor
 Hermann Welsch (Mediziner, 1928) (1928–2022), deutscher Gynäkologe